Die Saison 2011/12 der UAE Arabian Gulf League ist die 38. Spielzeit im Männerfußball. Sie begann am 15. Oktober 2011 und endete am 27. Mai 2012.
Die drei bestplatzierten Teams sind für die Teilnahme an der AFC Champions League qualifiziert. Platz 11 und 12 steigen ab.

Statistiken

Tabelle

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2011/12
2011